Ditopellopsis — рід грибів родини Gnomoniaceae. Назва вперше опублікована 1967 року.

Класифікація 
До роду Ditopellopsis відносять 6 видів:
 Ditopellopsis alni
 Ditopellopsis clethrae
 Ditopellopsis linearis
 Ditopellopsis lirella
 Ditopellopsis racemula
 Ditopellopsis sophorae

Примітки

Джерела 
 Reid, J.; Booth, C. 1967. The Diaporthaceae: I. Ditopellopsis gen. nov., Ditopellina gen. nov., Phragmoporthe and Ditopella. Canadian Journal of Botany. 45(9):1479-1487 - P.1479

Роди грибів
Сордаріоміцети